

Geografia

Germania 
 Niederwald – ex comune ora frazione di Kirchhain, città nel distretto di Gießen (Assia)

Stati Uniti d'America 
 Niederwald – centro abitato nelle contee di Caldwell e di Hays (Texas)

Svizzera 
 Niederwald – ex comune ora frazione di Goms, comune nel distretto di Goms (Canton Vallese)